El Condado de Pickens es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Pickens (Alabama)
 Condado de Pickens (Georgia)
 Condado de Pickens (Carolina del Sur)